Royal Ulster Constabulary, politiekorps in Noord-Ierland van 1922 tot 2000
 Universiteit van Roskilde, die de afkorting RUC hanteert
 VV RUC, Voetbalvereniging Raven USCL Combinatie
 In een FBI-document: "referred upon completion", wat, na behandeling van een verzoek van een ander kantoor, betekent "Dit is wat ons betreft afgehandeld, tenzij u meer wilt weten".